K3 — многозначный термин, который может означать следующее:
 K3 — бельгийская музыкальная группа
 K3-поверхность

См. также 
 К-3